Stubbins ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Stubbins (1919–2002), englischer Fußballspieler
 Genevieve Stebbins (1857–1934), amerikanische Ausdruckstänzerin
 Hugh Stubbins (1912–2006), US-amerikanischer Architekt